Molekulska formula -{C15H10O5}- se može odnositi na:
 Trihidroksiflavoni:
 Apigenin (5,7,4'-trihidroksiflavon)
 Norvogonin (5,7,8-Trihidroksiflavon)
 Aloe emodin, antrahinon
 Emodin, smola
 Galangin, flavonol
 Genistein, izoflavon
 Morindon, antrahinonska boja
 Tunberginol A, izokumarin
 Tunberginol F, prirodni benzofuran